Туглук-Тимур (Тоглук-Тимур, ок. 1329—1362/1363) — первый хан Моголистана (1347—1362/1363), хан (Мавераннахр) (1360—1362/1363). Происхождение Тоглук-Тимур-хана не вполне ясно. Согласно одним источникам (Муизз ал-аснаб, Зафар-наме Йазди, Шаджарат ал-атрак), он был сыном Эмил-Ходжи, сына Дувы, сына Барака, сына Йисун-Дувы, сына Мутугэна, сына Чагатая, однако, согласно другим источникам (Бабур-наме, Тарих-и Рашиди), он был сыном Эсен-Буки, другого сына Дува-хана.

История 

В 1346 году амир племени дуглат (доглат, дулат) Пуладчи привёз его из Кульджинского края в г. Аксу и в 1347/1348 г. провозгласил правителем независимого ханства Моголистан, выделившегося из Чагатайского улуса. Согласно «Шаджара-йи тюрк» («Родословная турок» Абульгази), в 1353 году в возрасте 24 лет Тоглук-Тимур принял ислам, который стал затем господствующей религией Моголистана. При этом, согласно «Тарих-и-Рашиди», хан сам над собой совершил обряд обрезания. Стал зятем амира Казагана, правителя западной части Чагатайского улуса, и в 1358 году убил его во время охоты. В результате походов весной 1360 и весной 1361 гг. завоевал Мавераннахр.

Туглук был обращён в ислам мусульманским проповедником Мауланой Аршад-ад-Дином, который невольно вторгся в охотничьи угодья Туглука. Туглук приказал Аршад-ад-Дину встать перед ним и потребовал объяснить причину, по которой тот вмешался в его охоту. Проповедник ответил, что он не знал, что вторгся на чужую территорию. В этот момент Туглук заметил, что Аршад-ад-Дин — перс, и сказал, что «собака стоит больше, чем перс». Аршад-ад-Дин ответил: «Да, если бы у нас не было истинной веры, мы действительно были бы хуже собак». Озадаченный Туглук приказал ему объяснить «истинную веру», после чего Туглук принял ислам. Этот акт привёл к тому, что эмиры Могулистана сделали то же самое, хотя, в целом, обращение населения региона было медленным. По легенде, после его обрезания в тот же день 160 000 человек побрили головы и приняли ислам.

В отличие от хана , убившего францисканских миссионеров, Туглук-Тимур, вероятно, был терпимее к другим религиям и интеллектуалам и разделял интерес своих предшественников Чагатаидов и Юань к буддизму. Примерно в 1363 году он пригласил тибетского ламу Ролпе Дордже, который возвращался из двора династии Юань со штаб-квартирой в Даду (современный Пекин). Однако последний вежливо отклонил приглашение из-за расстояния и обращения хана в ислам.

Туглук-Тимур-хан умер своей смертью зимой 1362/1363 гг. и был похоронен в сооружённом для него мавзолее (мазаре) в Илийской долине, близ г. Алмалык. Ханский мазар, несмотря на повреждения, нанесённые во время Дунганско-уйгурского восстания в XIX веке, сохранился до наших дней, и был в 2001 г внесен в список Охраняемых памятников КНР.

Дети 
Сыновья:
 Ильяс-Ходжа — наместник в Мавераннахре (1362—1363), хан Моголистана (1362/3 — ок. 1366)
 Хизр-Ходжа — хан Моголистана (1366 (факт. 1389) — 1399)
 Даулат-Ходжа
 Зу-л-Карнайн
 Искандар
Дочери:
 Йадгар
 Тоган

Примечания

Литература 
 
 

Туглуктимуриды
Чагатаиды
Умершие в 1360-е годы
Правители Могулистана